Шарапово — деревня в Чеховском районе Московской области, в составе муниципального образования сельское поселение Любучанское (до 29 ноября 2006 года входила в состав Любучанского сельского округа).

Население

География 
Шарапово расположена примерно в 10 км (по шоссе) на север от Чехова, на безымянном притоке реки Рожайка (правый приток реки Пахры), высота центра деревни над уровнем моря — 167 м. На 2016 год в Шарапово зарегистрировано 16 улиц и 1 территория, через деревню проходит автодорога Крым.

Примечания

Ссылки 
 Сайт администрации Чеховского муниципального района
 Сайт администрации сельского поселения Любучанское

Населённые пункты городского округа Чехов